Степан Саркисян:
 Саркисян, Степан Валерьевич (род. 1992) — российский дзюдоист.
 Саркисян, Степан Халатович (род. 1962) — советский борец.